Замбе́зи — топоним.
 Замбези — река в Африке.
 Замбези — область в Намибии.
 Замбези — стихотворение Николая Гумилёва.

См. также 
 Замбезия